Mario Hernández (1941, Capitanejo, Santander, Colombia) es un empresario y reconocido diseñador de modas colombiano. Fundador de la cadena de ropa de lujo que lleva su nombre: Mario Hernández.

Biografía 
Nació en 1941 en Capitanejo, Santander en el seno de una familia de clase media. Su padre falleció cuando tenía diez años, lo que dejó a su familia en una situación económica precaria . En 1950 debido a la violencia, tuvo que mudarse a Bogotá con su familia a los 8 años .

Diseño de modas 
Con su visión de comercializar productos de cuero de alta calidad en lugar de en gran cantidad, decidió fabricar su propio cuero, ya que los productores locales no cumplían con sus estándares de calidad . En 1981, adquirió completamente la empresa Marroquinería D.C. 

En 1992, emprendió algo poco común al abrir una tienda en Nueva York, lo que le permitió aprender lecciones valiosas que ayudaron a moldear lo que hoy en día es su marca .

Familia 
Es casado, tiene 3 hijos.

Bibliografía